Miejscowości i gminy w Rumunii
 Petrești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Bărbătești
 Petrești – wieś w okręgu Ilfov, w gminie Corbeanca
 Petrești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Golăiești
 Petrești – wieś w okręgu Kluż, w gminie Mintiu Gherlii
 Petrești – gmina w okręgu Satu Mare
 Petrești – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Petrești
 Petrești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Vânători